Halytschany (ukrainisch , russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Halytschany (Lwiw), Dorf in der ukrainischen Oblast Lwiw, Rajon Lwiw
 Horochiw (Horochiw), Dorf in der ukrainischen Oblast Wolyn, Rajon Horochiw